Als Landesfeuerwehrmuseum werden bezeichnet:

 Landesfeuerwehrmuseum Mecklenburg-Vorpommern in Meetzen
 Vorarlberger Landesfeuerwehrmuseum
 Landesfeuerwehrmuseum Sachsen-Anhalt in Stendal
 Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein